Gouden Spike (België) : prijs voor de beste Belgische atleet van het jaar.
Gouden Spike (Nederland) : internationale atletiekwedstrijd die jaarlijks in Leiden wordt gehouden.
Golden Spike Ostrava : internationale atletiekwedstrijd die jaarlijks in Tsjechië wordt gehouden.